Der Schwedische Fußballpokal, (schwedisch: Svenska Cupen), ist der nationale Pokalwettbewerb für Vereinsmannschaften im schwedischen Fußball. Der Gewinner ist für die UEFA Europa Conference League qualifiziert.

Seit der Einführung neuer Regeln 2012 mit weniger Mannschaften nehmen nun jedes Jahr 98 Teams teil. Das sind die 16 Mannschaften der Fotbollsallsvenskan (1. Liga), die 16 Mannschaften der Superettan (2. Liga) und 66 Mannschaften aus untergeordneten Ligen.

Modus 
Der Austragungsmodus des Landespokals wurde mehrfach variiert, zeitweise war die Austragung des aufgrund der mangelnden Spielmöglichkeiten der Nationalmannschaft im Zweiten Weltkrieg eingeführten Wettbewerbs eingestellt. 

Bis 2011 wurde der Pokalwettbewerb im K.-o.-System ausgespielt. Dabei traten in der ersten Runde regionale Pokalsieger und Amateurvertreter an, erst in der zweiten Spielrunde kamen die Vertreter aus Allsvenskan und Superettan hinzu. Diese 64 Mannschaften spielten in den weiteren Runden den Pokalsieger aus, der im Endspiel nach Ende der Erstligasaison gekrönt wurde.

2012 reformierte der schwedische Landesverband den Austragungsmodus; seitdem wird eine Kombination aus K.-o.-System und Rundenturnier angewandt. Während in den ersten beiden Runden wie bisher im K.-o.-System zunächst regionale Pokalsieger und Amateurvertreter respektive die in der zweiten Runde hinzukommenden Mannschaften aus Allsvenskan und Superettan in einem Spiel den Aufstieg in die nächste Runde ausspielen, findet statt der dritten Runde eine Gruppenphase mit den dann noch vertretenen 32 Mannschaften statt. In acht Gruppen wird der jeweils als Gruppensieger weiterkommende Viertelfinalist ermittelt, anschließend setzt sich der Wettbewerb erneut im K.-o.-System bis zum in der Saisonmitte im Mai ausgetragenen Finalspiel fort.

Die Endspiele im Überblick

Rangliste der Sieger

Rekordpokalsieger im zeitlichen Verlauf 
 1941: Helsingborg IF
 1942: Helsingborg IF und GAIS
 1943: Helsingborg IF, GAIS und IFK Nörrköping
 1944: Helsingborg IF, GAIS, IFK Nörrköping und Malmö FF
 1945: IFK Nörrköping (2)
 1946: IFK Nörrköping und Malmö FF (je 2)
 1947–: Malmö FF (3–15)

Weblinks

Einzelnachweise